Angelo nero – angelo decaduto dal suo stato di grazia

Letteratura 
 Angelo nero (Passion Play) – romanzo di Sean Stewart del 1992
 Angelo nero (All Fall Down) – romanzo di Erica Spindler del 2000

Televisione 
 Angelo nero – miniserie televisiva del 1998 diretta da Roberto Rocco